Залетаев — фамилия.

Известные носители:
 Залетаев, Константин Александрович (1969—2007) — игрок в хоккей с мячом.
 Залетаев, Сергей Павлович (род. 1946) — латвийский политик, депутат Рижской думы; физик, публицист.

 Залетаева, Екатерина Владимировна (1966—2018) — российский художник-мультипликатор и художник-постановщик.